Endowment (engl. für Stiftung) steht für:

 Endowment (Finanzierung), im angelsächsischen Rechtskreis eine Rechtsform der Finanzierung gemeinnütziger Einrichtungen
 Endowment-Effekt, der wahrgenommene Wert eines Gutes ist höher, sobald man dieses besitzt
 initial endowment, für die Anfangsausstattung
 Endowment (Mormonentum), auch Begabung ist eine rituelle Handlung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

Endowment steht für verschiedene Stiftungen:

 National Endowment for the Arts, staatliche Stiftung in den Vereinigten Staaten zur Förderung von Kunst und Kultur
 National Endowment for the Humanities, staatliche Stiftung in den Vereinigten Staaten zur Förderung der Geisteswissenschaften